Nephila inaurata  — вид пауков из семейства Nephilidae.

Вид широко распространён в Южной Африке и ряде островов в Индийском океане (Мадагаскар, Сейшельские острова, Реюньон, Маврикий, Родригес).

Самки достигают в длину 25—30 мм, самцы меньше, 8—10 мм и имеют более тёмную окраску.

Эти пауки плетут прочные паутины, в которых могут запутаться небольшие птицы и летучие мыши. Паутина размещается в сырых местах, среди деревьев. Как правило, несколько сетей находятся рядом, образуя колонию с большой площадью. Паук питается мухами, москитами, осами и жуками. Откладывает один яичный мешок с 100—200 яйцами.

Литература 
 Thorell, 1859 : Nya exotiska Epeirider. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps Akademiens Förhandlingar, vol.16,  (текст).
 Blackwall, 1865 : Descriptions of recently discovered species and characters of a new genus, of Araneida from the East of Central Africa. Annals and Magazine of Natural History, ser. 3, vol.16,  (текст).
 Dahl, 1912 : Seidenspinne und Spinneseide. Mitt. zool. Mus. Berlin vol.6,  (текст).

Nephilidae
Животные, описанные в 1842 году
Паукообразные Африки